Szaposznikow (ros. Шапошников) – rosyjskojęzyczne nazwisko, które nosili m.in.
 Aleksiej Szaposznikow – radziecki polityk
 Eugeniusz Szaposznikow (1917-1991) – polski pilot myśliwski
 Borys Szaposznikow (1882 –  1945) – rosyjski i radziecki wojskowy
 Jewgienij Szaposznikow (ur. w 1981 r.) – rosyjski szachista
 Siergiej Szaposznikow (ur. w 1923 r.) – rosyjski piłkarz